Die Liga II 2022/23 ist die 83. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 4. August 2022 und soll im Mai 2023 enden.

Nicht mehr dabei sind die letztjährigen Aufsteiger in die Liga 1 Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj und FC Hermannstadt, sowie die Absteiger in der Liga III, FC Dunărea Călărași, Dacia Unirea Brăila und Astra Giurgiu.

Neu dabei ist Dinamo Bukarest. Der Klub war seit 1948 ununterbrochen in der höchsten Liga vertreten und stieg erstmals 2022 in die Liga II ab. Die beiden anderen Absteiger aus der Liga 1, FC Academica Clinceni und Gaz Metan Mediaș, erhielten wegen finanziellen Schwierigkeiten keine Lizenz für die Liga II und mussten in die Liga III absteigen. Sie wurden ersetzt durch die sportlichen Absteiger ASU Politehnica Timișoara und Unirea Constanța. Die fünf Aufsteiger aus der Liga III waren Oțelul Galați, Progresul Spartak Bukarest, CSM Slatina, Minaur Baia Mare und CSC Dumbrăvița. Im Juli 2022 wurde der FC Buzău wieder in Gloria Buzău umbenannt.

Modus 
Insgesamt nehmen 20 Mannschaften teil. Die Teams spielen zunächst jeweils einmal gegeneinander. Anschließend folgt eine Aufstiegsrunde mit den sechs besten Vereinen. Dort spielt jedes Team zweimal gegeneinander und die Punkte aus der Vorrunde werden übernommen. Die ersten beiden Vereine steigen in die Liga 1 auf, während der Dritt- und Viertplatzierte in Play-offs gegen den Siebten bzw. Achten der Liga 1 um den Aufstieg spielen.

Die Vereine auf den Plätzen 7 bis 15 der Vorrunde spielen in den zwei getrennten Abstiegsrunden jeweils einmal gegeneinander. Auch hier werden die Punkte aus der Vorrunde übernommen. Aus beiden Gruppen steigen der Sechste und Siebte ab. Die beiden Fünften spielen in einem Entscheidungsspiel den fünften Absteiger aus.

Vorrunde

Tabelle

Aufstiegsrunde 
Die besten sechs Teams der Vorrunde spielen um die Meisterschaft und internationale Startplätze. Die Punkte aus der Vorrunde werden als Bonus gutgeschrieben.

Abstiegsrunde

Gruppe A 
Die Vereine, die die Plätze 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 der Vorrunde belegen, treten in der Gruppe A an. Die Punkte aus der Vorrunde werden als Bonus gutgeschrieben.

Gruppe B 
Die Vereine, die die Plätze 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 der Vorrunde belegen, treten in der Gruppe B an. Die Punkte aus der Vorrunde werden als Bonus gutgeschrieben.

Play-off 
Der Dritte und Vierte der Aufstiegsrunde spielen gegen den Siebten bzw. Achten der Liga 1.

|}

Relegation 
Die beiden Fünften der Abstiegsgruppen spielen um den Klassenverbleib.

|}

Weblinks 
 Saison auf soccerway.com

2022 23
Fußballsaison 2022/23